Francisco José Velásquez puede referirse a:

 José Francisco Velásquez (El Joven): (n. ¿? - 1822)  compositor y violinista venezolano.
 José Francisco Velásquez (El Viejo): (n. ¿? - 1805) Fecundo compositor venezolano de la época colonial. Se le llama "el Viejo" para distinguirlo de su hijo.